In Lübeck gibt es folgender Wassertürme:
Lübecker Wasserkunst (1867)
Wasserturm Vereinsbrauerei Lübeck
Wasserturm der Universität Lübeck-Strecknitz
Wasserturm der Lübecker Maschinenfabrik
 Wasserturm des Lübecker Bahnhof
 Wasserturm in der Siedlung Karlshof